Caspar Sagittarius ist der Name folgender Personen:

* Caspar Sagittarius (Pädagoge) (1597–1667), deutscher Pädagoge und Geistlicher
 Caspar Sagittarius (Historiker) (1643–1694), deutscher Jurist, Historiker und Theologe